Le Musée national d'histoire peut correspondre au :
 Musée national d'histoire à Sofia (Bulgarie), 
 Musée national d'histoire américaine à Washington DC (États-Unis),
 Musée national d'histoire à Taipei (Taïwan).